Ein Quadratraster kann stehen für:
 Quadratgitter, regelmäßige Unterteilung einer Ebene mit Quadraten in der Geometrie
 Quadratnetz, ein Netz rechtwinklig zueinander verlaufender Hilfslinien, mit dem in Kunst, Architektur und Konstruktionslehre eine Zeichnung nach einem Vorbild angefertigt wird

Siehe auch:
 Fadengitter, Hilfsmittel zur Zeichnung eines parallelprojiziertes Abbildes eines dreidimensionalen Bildobjektes